I presidenti dell'Afghanistan dal 1973 (data di abolizione della monarchia, regnante Mohammed Zahir Shah) ad oggi sono i seguenti.

Lista

Note

Voci correlate 
Sovrani dell'Afghanistan
Primo ministro dell'Afghanistan

Afghanistan